Козики () — деревня в Ивацевичском районе Брестской области. Входит в состав Житлинского сельсовета, бывший центр Козикского сельсовета. Расположена в 21 км от города Ивацевичи и одноименной железнодорожной станции, в 153 км от Бреста. Население — 215 человек (2019).

История 
Впервые упоминается в XIX веке. В 1870 году деревня в составе Гичицкой волости Слонимского уезда Гродненской губернии Российской империи.

Население 
Население деревни на 2019 год составляло 215 человек.

Примечания

Литература 

Населённые пункты Ивацевичского района